Люнет:

 Люнет — инженерное укрепление.
 Люнет — архитектурный элемент.
 Люнет — станочное приспособление.